Goldville ist der Name folgender Orte:

 Goldville (Alabama), im Tallapoosa County in Alabama
 Goldville (Nevada), Geisterstadt